Futbolo klubas Riteriai, ali na kratko Riteriai, je litovski nogometni klub iz Vilne. Ustanovljen je bil leta 2005 v Trakaju (kot FK Trakai) in trenutno igra v 1. litovski nogometni ligi.

Uspehi
A lyga:
PODPRVAKI (2x): 2015, 2016

litovski pokal:
FINALISTI (1x): 2015/16

litovski superpokal:
FINALISTI (3x): 2015, 2016, 2017

Uvrstitve

Barve

Moštvo sezone  2023 
Podatki z dne 11. marecja 2023.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
 

 

  

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 

Litva

 Valdemar Borovskij
 Deividas Česnauskis
 Arūnas Klimavičius
 Linas Klimavičius
 Martynas Dapkus
 Paulius Grybauskas
 Tadas Labukas
 Vytautas Lukša
 Darius Miceika
 Marius Rapalis
 Vaidotas Šilėnas
 Nerijus Valskis

Evropa

 Diniyar Bilyaletdinov 
 David Arshakyan
 Alyaksandr Bychanok
 Yury Kendysh   
 Giorgos Pelagias
 Eugen Zasavițchi                  
 Yuri Mamaev

Afrika

 Oscar Dorley

Viri in opombe

Zunanje povezave
 (fkriteriai.lt oficial) (LT)
 (A lyga oficial)  (LT)
 Globalsportsarchive

Riteriai
Šport v Vilni
Riteriai